Ruta 197 puede referirse a;
 la antigua Ruta Nacional 197 de Argentina, actualmente parte de la Ruta Provincial 24 de Buenos Aires;
 la Ruta Nacional 197 de Japón; o
 el álbum Ruta 197 de Tren Loco.

Carreteras por número